White spirit kan avse:

 White Spirit – ett tidigare varumärke för petroleumbaserade lösningsmedel, se lacknafta
 White Spirit (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp